Lejkowo ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Lejkowo (Wielbark) (bis 1945: Röblau, Kreis Ortelsburg/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Lejkowo (Malechowo) (bis 1945: Leikow, Kreis Schlawe/Pommern)

Siehe auch: Leikow